Menidochium är ett släkte av svampar. Menidochium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Menidochium